Harry Koch, calciatore svizzero
 Harry Koch, calciatore tedesco

Pagine correlate
Koch